

Трансфери

Привлечени 
  Илия Николов от Спартак (Пловдив)
  Петър Стоичков от Бенковски (Пазарджик)
  Армен Амбарцумян от Еносис Неон Паралимни
  Петко Фанев от Спартак (Пловдив)
  Васил Василев от Хебър (Пазарджик)
  Илиян Енчев от Марица (Пловдив)
  Владимир Байрев от Марица (Пловдив)
  Ангел Рахов от ЕКИУ
  Антон Огнянов от Черноморец (Поморие)
  Стефан Учиков от Марица (Пловдив)
  Иван Танчовски от Брестник
  Пейо Батинов от ФК Банско 1951
  Недко Миленов от ФК Банско 1951
  Димитър Байрев от Марица (Пловдив)
  Роналд Донев от Левски юноши
  Васил Гуджев от Ботев 2002
  Борислав Караматев от Любимец (отбор)
  Николай Манчев от ЦСКА
  Георги Какалов от Астер (Плоещ)
  Илиан Христов от Пирин (Благоевград)
  Ридван Хаджифейзула от Асеновец
  Светослав Асенов от Спартак (Пловдив)
  Стефан Костадиновот Левски (Карлово)
  Красимир Кръстев от Кипър
  Запрян Иванов от ПФК Несебър
  Атанас Курдов от Байер (Леверкузен) 2
  Иван Площаков от Фк Киети

Освободени преди края на полусезона 
  Петър Стоичков в Бенковски (Пазарджик)
  Борислав Караматев в Любимец (отбор)
  Запрян Иванов

Привлечени 
  Стефан Крачунов от ФК Равда
  Емил Аргиров от Локомотив (Пловдив)
  Николай Димитров от Сливен 2000 (Сливен)
  Георги Стефанов от Марица (Пловдив)
  Ирфан Юсеинов от Марица (Пловдив)
  Атанас Курдов от ПФК Лудогорец 1945 (Разград)
  Костадин Гаджалов от Локомотив (Пловдив)
  Тодор Тимонов от Анжи
  Йордан Минев от ЦСКА (София)

Напуснали 
  Илиян Енчев в Марица (Пловдив)
  Стефан Учиков в Марица (Пловдив)
  Атанас Курдов в ПФК Лудогорец 1945 (Разград)
  Георги Какалов в Пирин (Благоевград)
  Пейо Батинов в Марица (Пловдив)
  Недко Миленов в Любимец 2007 (Любимец)
  Антон Огнянов в Ботев (Гълъбово)
  Стефан Крачунов в ИТД-Гигант (Съединение)
  Роналд Донев в Локомотив (София)
  Красимир Кръстев в Малта

Клубът

Ръководство

Контроли

Лято 2010

Зима 2011

Първенство

Програма

Официални мачове

Статистика по футболисти

Напуснали и освободени през сезона

Голмайстори

Външни препратки 
 Официален сайт на Ботев Пловдив
 Неофициална страница за Ботев Пловдив
 Официален сайт на феновете на Ботев Пловдив
 Официален сайт на Клуб 1912
 Български клубове - Ботев 1912 (Пловдив)

Ботев (Пловдив) през годините
Футболни отбори през сезон 2010/11
2010 година в България
2011 година в България